Cieki w Polsce
 Białogórska Struga – potok, dopływ Czernicy
 Białogórska Struga – struga, dopływ Piaśnicy (Kanału Białogórskiego)

Przypisy